Canteloup (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Canteloup (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia